Tschernjajew ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Sergejewitsch Tschernjajew (1921–2017), sowjetischer Historiker und Politikberater
 Ilja Iljitsch Tschernjajew (1893–1966), russischer Chemiker
 Michail Grigorjewitsch Tschernjajew (1828–1898), russischer General
 Wassili Matwejewitsch Tschernjajew (1794–1871), russischer Botaniker
 Wladimir Tschernjajew, sowjetischer Skispringer